Il doppio del torneo di tennis Faber Grand Prix 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Maria Lindström e Maria Strandlund che hanno battuto in finale Evgenija Manjukova e Leila Meskhi 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Larisa Neiland (primo turno)
 Natalija Medvedjeva /  Helena Suková (primo turno)

 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (campionesse)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 1994